Lametini – Montagna sottomarina dell'Arco Eoliano
 Lametini – abitanti di Lamezia Terme